Lady Antebellum — дебютный студийный альбом американской кантри-группы Lady Antebellum, вышедший 15 апреля 2008 года. Первый сингл альбома, «Love Don't Live Here», вошёл в топ 5 чарта Billboard Hot Country Songs. Сам альбом дебютировал на 1 месте чарта Billboard Top Country Albums и добрался до 4 места в Billboard 200. Он стал первым в истории дебютным альбомом группы или дуэта, дебютировавшим на первой строке чарта кантри-альбомов.

Список композиций

Позиции в чартах 
Альбом дебютировал на 4 месте в Billboard 200 и на 1 в Top Country Albums. Альбом получил статус Платинового в США. На начало января 2011 года продано 1.826.368 копий альбома в США.

Годовой чарт

Примечания 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы Capitol Records
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Lady A